Een verkeersweg:
N203 (België)
N203a (België)
N203 (Frankrijk)
N203 (Nederland), zie Provinciale weg 203
N203 (Zwitserland)